Victor Baluda e Dino Marcan erano i detentori del titolo.

Alex Bolt e Andrew Whittington hanno battuto in finale Daniel Cox e Mao-Xin Gong 6–4, 6–3.

Teste di serie 

  Alex Bolt /  Andrew Whittington (Campioni)
  Victor Baluda /  Konstantin Kravčuk (quarti di finale)

  Dominik Meffert /  Tim Puetz (semifinali) 
  Lee Hsin-han /  Matt Reid (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Challenger China International 2014